Maison Morice peut faire référence à plusieurs édifices :
une maison à Sackville, Nouveau-Brunswick (Canada) ;
une maison à Josselin, Morbihan (France).

Paronymie
Maison Morice compte un paronyme :
Maison Móricz, un édifice situé à Szeged (Hongrie).